Okręt US Navy o nazwie USS  "Bellerophon", pochodzącej od bohatera mitologii greckiej Bellerofonta:
 "Bellerophon" (ARL-31) to okręt desantowy noszący wcześniej oznaczenie LST-1132, przeklasyfikowany i przyjęty do służby w 1945 i wycofany z niej w 1948.

Dwa okręty w fikcyjnym świecie Star Trek nosiły nazwę USS "Bellerophon"

 Pierwszy USS "Bellerephon" (NCC-62048) (umyślna pomyłka) był okrętem gwiezdnym typu Nebula zniszczonym przez kolektyw Borg w czasie bitwy o Wolf 359 w serialu Star Trek: Deep Space Nine (odcinek Emissary)
 Drugi USS "Bellerophon" (NCC-74705) był okrętem gwiezdnym typu Interpid który transportował wiceadmirała Williama Rossa, Dr. Juliana Bashira i Sekcję 31 kierowaną przez Luthera Sloana z Deep Space Nine do Romulusa w serialu Star Trek: Deep Space Nine (odcinek Inter Arma Enim Silent Leges)

Zobacz też 
 HMS "Bellerophon" – lista okrętów Royal Navy noszących tę nazwę

Bellerophon